Çoban Köpeği (türk. Hirtenhund) steht für:
 Akbaş Hirtenhund
 Anatolischer Hirtenhund
 Kangal-Hirtenhund